Anne O'Brien (1911–2007), athlète américaine
 Anne O'Brien (1956-2016), footballeuse irlandaise
 Anne O'Brien, romancière britannique